Conseil de Flandre peut désigner :
 Conseil de Flandre, la plus haute juridiction du comté de Flandre ;
 Conseil de Flandre, un organe législatif créé par les activistes flamands durant la Première Guerre mondiale dans la Belgique occupée.